Склад збірної Греції на чемпіонаті світу 1994 

Докладніше...Греція
Греція 1994